O capitão mor Pedro Lelou de Lannoy foi um fidalgo e soldado flamengo nascido em 1642 em Bruxelas, Bélgica e falecido por volta de 1716 em Siupé, São Gonçalo do Amarante, Ceará. Buscou as terras portuguesas no solo colonial do Brasil, para ser aqui militar com o alto posto de mestre de campo e Capitão-Mor governador da província do Ceará em agitadíssimo período de sua conquista.
Casou-se com a lisboeta Dona Joana Lobo de Albertim, filha de pai também militar, português da mais alta nobreza da península e veio ao Brasil a serviço de Dom João IV de Portugal.  Como resultado do casal teve cinco filhos: Luís, Maria Magdalena, Joanna, Fernando Antônio e Manuel Lobo de Albertim, que preferiram os sobrenomes maternos, talvez na época por serem mais brasileiros e mais ilustres, e mais de agrado dos sentimentos coloniais.
O Manuel, casado em Olinda, foi pai de um segundo Manuel, batizado aos 6 de julho de 1716 na freguesia de nossa senhora dos prazeres de Maranguape, quando teve por padrinho o avô paterno flamengo, o mestre de campo, cujo cognome reproduziu em forma de evolução linguística, com os apelidos Lobo de Albertim Lanoia. Este segundo Manoel deixou as terras do nordeste para se fixar em Paranaguá, então capitania de São Paulo, onde se casou em 1752, com a paulista Dona Maria Francisca Xavier. Entre os seus filhos houve um terceiro Manuel, também lobo de Albertim Lanoia, Padre que vigariou a freguesia de Guaratuba, filho cadete, pois o mais velho era o primeiro José Manuel Lobo, nascido na mesma cidade em 1753, homem de negócios e de haveres, alto, loiro como eram todos os Lobos, de olhos Pardos, pai de oito filhas e de um filho, que foi o segundo José Manuel Lobo. Este mudou-se para Itu e, sendo letrado, ocupou o cargo de escrivão da ouvidoria. Na mesma cidade se casou em segundas núpcias com Dona Tereza Xavier Álvares de Lima, paulista quatrocentona, de cujo casamento nasceu o maestro Elias Álvares Lobo, sendo este um compositor de renome.